Teatro Madrid puede referirse a:

  Teatro de Madrid, junto al centro comercial La Vaguada; 
  Teatro Madrid, primera denominación del Teatro Barbieri, usada entre 1880 y 1894; o
  Cine Madrid, en la Plaza del Carmen.